

Toponyme
 Sommière est une section de la commune belge d'Onhaye, située en Région wallonne dans la province de Namur.

Divers
 une sommière est un chemin forestier.

Voir aussi
Sommières, une commune française, située dans le département du Gard et la région Languedoc-Roussillon.